Campurdarat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Campurdarat, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Campurdarat, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar